Setge de Làrida (800), 
 Setge de Làrida (884), 
 Setge de Làrida (942), durant la ràtzia hongaresa a la península Ibèrica
 Setge de Làrida (1122), durant la campanya d'Alfons el Bataller contra l'emirat de Lleida i els seus aliats Ramon Berenguer III i Guillem IX d'Aquitània
 Setge de Lleida (1149), durant la campanya contra la taifa de Lleida que acabà amb la conquesta de Ramon Berenguer IV per al casal de Barcelona
 Setge de Lleida (1413), durant la Revolta del comte d'Urgell que acabà amb l'aixecament del setge pel comte d'Urgell 
 Setge de Lleida (1464), durant la guerra civil catalana que acabà amb la conquesta per Joan el Gran 
 Setge de Lleida (1644), durant la Guerra dels Segadors que acabà amb la conquesta castellana 
 Setge de Lleida (1646), durant la Guerra dels Segadors primer intent de conquesta 
 Setge de Lleida (1647), durant la Guerra dels Segadors segon intent de conquesta
 Setge de Lleida (1707), durant la Guerra de Successió Espanyola amb derrota austriacista 
 Setge de Lleida (1810), durant la Guerra del Francès